Christian Wallumrød – pianista, tastierista, compositore e improvvisatore norvegese
 David Wallumrød – pianista norvegese
 Fredrik Wallumrød – batterista e compositore norvegese
 Susanna Wallumrød – cantante e tastierista norvegese